KARS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людини на короткому плечі 16-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 597 амінокислот, а молекулярна маса — 68 048.

Кодований геном білок за функціями належить до лігаз, аміноацил-тРНК-синтетаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, біосинтез білка. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані, мітохондрії.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Аміноацил-тРНК-синтази